Jana Portugalská může být:

 Jana Portugalská (1439) – portugalská infantka
 Jana Portugalská (1452) – portugalská infantka